Александр Константинович Патяшин (род. 6 декабря 1976 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник.

Биография 
В хоккей с мячом начал играть в 1985 году в школе казанской «Ракеты», первый тренер — Иль Гарифович Бухараев.

Профессиональную карьеру начал в 1993 году в составе «Ракеты» — участника первенства России среди команд первой лиги. В сезоне 1995/96 победил в финальном турнире команд первой лиги и со следующего сезона продолжил свою игровую карьеру за «Ракету» в высшей лиге чемпионата России, выступая за команду до 2001 года.

В 2001—2006 годах выступал за нижегородский «Старт», в 2002 году завоевав с командой серебряные медали чемпионата России.

С 2006 по 2009 год был игроком красногорского «Зоркого». В составе команды ещё дважды стал серебряным призёром чемпионата России (2007, 2008).

С 2009 по 2016 год вновь в «Старте». По итогам сезона 2012/13 был признан лучшим игроком команды.

С сезона 2016/17 вновь в составе «Зоркого», где и завершает карьеру игрока в 2020 году. Капитан команды в 2016—2018 годах.

В сезоне 2020/2021 был начальником команды, с сезона 2021/22 в тренерском штабе «Зоркого».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2001/02, 2006/07, 2007/08 
 Финалист Кубка России: 2006, 2007
 Финалист Кубка мира: 2006
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2006, 2007
 Финалист Кубка викингов: 2000
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2000 (в составе сборной Татарстана)
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров: 1996

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России

1 свой мяч забросил в 4 игре 15 декабря 1996 года на 69 минуте в выездном поединке против «Североникеля», «Ракета» победила 8:4.
50 мяч забросил в 84 игре 27 ноября 1999 года на 60 минуте (без ассистента) в выездном поединке против «Родины», «Ракета» победила 5:2.
100 мяч забросил в 258 игре 29 декабря 2006 года на 54 минуте с передачи Михаила Пашкина в домашней игре против «Старта», Зоркий победил 9:2.
150 мяч забросил в 369 игре 6 февраля 2011 года на 4 минуте (без ассистента) в выездном поединке против «Енисея», «Старт» проиграл 3:8.
200 мяч забросил в 451 игре 20 января 2014 года на 49 минуте с передачи Алексея Киселёва в выездном поединке против «Зоркого», «Старт» проиграл 3:9.
225 (последний) мяч забросил в 541 игре 18 декабря 2018 года на 83 минуте с передачи Сергея Перминова в домашней игре против «Водника», «Зоркий» проиграл 4:5.

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 28 команд

  1.Динамо М             = 18 мячей 15-16.Агрохим        =  6
  2-4.Родина             = 16       15-16.Енисей         =  6
  2-4.Зоркий             = 16       17.Старт             =  5
  2-4.Сибсельмаш         = 16       18-20.Североникель   =  4
  5.Кузбасс              = 15       18-20.Маяк           =  4
  6-7.Водник             = 14       18-20.Саяны          =  4
  6-7.Локомотив Ор.      = 14       21-23.СКА-Забайкалец =  2
  8-9.Байкал-Энергия     = 13       21-23.Мурман         =  2
  8-9.Ак Барс-Динамо     = 13       21-23.ХК Боровичи    =  2
 10.СКА-Нефтяник         = 12       24-28.СКА-Свердловск =  1
 11-12.Строитель С.      = 11       24-28.Знамя          =  1
 11-12.Уральский трубник = 11       24-28.Металлург Бр.  =  1
 13.Волга                =  9       24-28.БСК            =  1
 14.Север                =  7       24-28.Лесохимик      =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 134 играх 
по 2 мяча забивал в 39 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
Свои 225 мячей забросил в 177 играх, в 369 играх мячей не забивал. 

Статистика выступлений во втором по значимости отечественном дивизионе (Первая лига/Высшая лига)

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК «Зоркий»
 Профиль на сайте bandysidan.nu
 Александр Патяшин: Не собираюсь уходить из хоккея с мячом

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Старт»
Тренеры по хоккею с мячом России